Ženská dvouhra J&T Banka Ostrava Open 2020 probíhala ve druhé polovině října 2020. Do singlové soutěže ostravského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Ostravar Arény nastoupilo dvacet osm hráček. Jednalo se o premiérový ročník turnaje, konaného jako náhrada za zrušené Zhengzhou Open.

Na prahu vyřazení se ocitla světová dvanáctka Aryna Sabalenková ve druhém kole i čtvrtfinále. V prvním případě otočila průběh utkání s 16letou kvalifikantkou Coco Gauffovou ze stavu 1–6, 7–5 a 2–5, když v rozhodující sadě ztrácela již dvě podání. Další duel proti Španělce Saře Sorribesové Tormové měl divoký průběh. Sabalenková prohrála prvních deset her a za stavu 0–6 a 0–4 soupeřka nevyužila dva brejkboly. Naopak zbylých dvanáct gemů připadlo Bělorusce, která tak Španělce z osmé světové desítky uštědřila v závěrečném setu „kanára“.  

Vítězkou se stala 22letá třetí nasazená Běloruska Aryna Sabalenková, jež ve finále zdolala o devět let starší krajanku a turnajovou trojku Viktorii Azarenkovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, když navázala na únorový triumf na Qatar Total Open, a celkově sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour. Díky následnému vítězství v ostravské čtyřhře zkompletovala první kariérní „double“, tedy vítězství na jednom turnaji ve dvouhře i ve čtyřhře. Jednalo se o první ryze běloruské finále v historii túry WTA.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace 
Kvalifikace se hrála 17. a 18. října 2020.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Ostrava Open
Tenis v Česku v roce 2020
WTA Tour 2020